{| class="infobox football" style="width: 16em; text-align: center;"
|-
! style="font-size: 16px;" | АБК лига  Испания
|-
|
|-
| style="font-size: 11px; line-height: 15px;" |
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Текущий сезон
|-
| style="font-size: 12px;" | 2010—2011<small>|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Страна|-
| style="font-size: 12px;" |  Испания
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Число команд|-
| style="font-size: 12px;" | 18 (Регулярный чемпионат)
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Действующий чемпион|-
| style="font-size: 12px;" |Каха Лабораль
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Победитель|-
| style="font-size: 12px;" |Барселона
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Официальный сайт|-
| style="font-size: 12px;" | ACB
|}Чемпионат Испании по баскетболу 2010/2011 — 28-й сезон Ассоциации баскетбольных клубов. Регулярный сезон стартовал 30 сентября 2010 года и закончился 15 мая 2011 года. Игры плей-офф начались 19 мая, а закончились 14 июня. Чемпионом в 16-й раз стал клуб «Барселона».

 Участники 

 Регулярный чемпионат 

 Плей-офф 

 Статистика 

 Очки 

 Подборы 

 Передачи 

 Награды 

 MVP регулярного сезона 
  Фернандо Сан Эметерио — Каха Лабораль

 Символическая сборная 

 Лучший тренер 
 Хавьер Паскуаль — Барселона

 Восходящая звезда 
 Густаво Айон — Фуэнлабрада

 MVP финала 
 Хуан Карлос Наварро''' — Барселона

Примечания

Ссылки 

Чемпионат Испании по баскетболу по сезонам
2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе

Спорт в Испании в 2010 году
Спорт в Испании в 2011 году